Wilhelm Krause henviser til:

 Wilhelm Krause (maler) (1803–1864) – tysk maler
 Wilhelm Krause (anatom) (1833–1910) – tysk anatom